Vodal může být:
 Vodal (samota) – samota v katastru obce Haklovy Dvory u zaniklé vsi Houžná, dnes Starého Houženského rybníka
 Vodal Kressh – fiktivní postava ze světa Star Wars, praprapravnuk Ludo Kresshe